Chabanon est un patronyme porté notamment par :
 Albert Chabanon  (1916-1944), résistant français ;
 Alexandre Chabanon (1873-1936), missionnaire français ;
 Charles-Antoine Chabanon de Maugris (1736-1780), auteur et musicien français ;
 Jean Chabanon (1801-1878), homme politique français ;
 Jean Chabanon, (), journaliste, directeur de la revue Le Peintre ;
 Jean-Luc Chabanon (né en 1971), joueur d'échecs français, grand maître international ;
 Michel Paul Guy de Chabanon (1730-1792), théoricien de la musique et homme de lettres français, frère de Charles-Antoine.

Homonymie de patronyme